Il singolare maschile del Nature's Way Sydney Tennis International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nella prima edizione del torneo Nick Kyrgios ha battuto in finale Matt Reid 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Yūichi Sugita (primo turno)
  John Millman (secondo turno)  
  Hiroki Moriya (primo turno)
  Peter Polansky (secondo turno) 

  Stéphane Robert (semifinale) 
  Brydan Klein (primo turno)
  Samuel Groth (semifinale) 
  John-Patrick Smith (primo turno, ritirato)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nature's Way Sydney Tennis International 2013
ATP Challenger Tour 2013